Eva Bulling-Schröter (Ingolstadt, 1956. február 22. –) német politikus. 1994-től kezdve egy 2002 és 2005 közti megszakítással a Bundestag tagja.

Jegyzetek

További információk 

1956-ban született személyek
Ingolstadtiak
A Német Kommunista Párt tagjai
A PDS tagjai
A Baloldali Párt (Németország) tagjai
A Bundestag tagjai
Német nők
Élő személyek